«При чём здесь мы, когда кругом революция!?» (; ; ) — художественный фильм в жанре спагетти-вестерн режиссёра Серджо Корбуччи, снятый в Италии в 1972 году. Общее время фильма — 103 минуты. Премьера фильма состоялась 19 декабря 1972 года в Италии.

Согласно режиссёру Серджо Корбуччи, название фильма стоит понимать как «Что я делаю, когда кругом — западное кино?». Фильм завершает трилогию о Мексиканской революции, в которую также входят «» и . Фильм является смесью комедии и политической басни.

Сюжет 
Дон Альбино Монкарелли (Паоло Вилладжо) и Гуидо Гуиди (Витторио Гассман) срочно нужны деньги, поэтому они сражу же хватаются за предложение некого Пеппино Гарибальди (Рикардо Гарроне), у которого среди родственников похоже числится известный Джузеппе Гарибальди. Во время путешествия по Мексике герои случайно оказываются втянуты в революционные события (1910—1920).

В ролях 
 Витторио Гассман
 Паоло Вилладжо
 Рикардо Гарроне
 Лео Анчорис
 Розанна Янни

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Серджо Корбуччи
 Композитор — Эннио Морриконе
 Продюсер — Марио Чекки Гори

Саундтрек 
 2010 — Che C`entriamo Noi Con La Rivoluzione?

Примечания 

Фильмы по алфавиту
Фильмы Серджо Корбуччи
Фильмы Италии 1972 года
Фильмы 1972 года
Кинокомедии Италии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы о Мексиканской революции